Żuławy
 Żuławy Wiślane
 Żuławy Gdańskie
 Żuławy – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Górowo Iławeckie
 Żuławy – część wsi Gołąb, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim
 Żuławy – część miasta Krasnobród, w powiecie zamojskim, w województwie lubelskim